Унге́нский райо́н (, Район Унгены) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в городе Унгены. До 16 октября 1949 года находился в составе Бельцкого уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

В сёлах Унгенского района в 1949—1950 годах активно действовала антисоветская повстанческая организация Armata Neagră.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Кишинёвского округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

9 января 1956 года в состав Унгенского района передана территория упраздняемого Корнештского района.

25 декабря 1962 года Унгенский район был упразднён и объединён с Фалештским районом, но уже через два года (23 декабря 1964 года) — восстановлен.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Унгенского уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

География 
Унгенский район расположен в западной части Молдавии на границе с Румынией.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 
 В нескольких километрах от села Старые Радены по пути из Ясс в Николаев скончался российский государственный деятель князь Григорий Александрович Потёмкин. На месте смерти установлен каменный обелиск.
 9 (21) апреля 1877 года был открыт железнодорожный мост через реку Прут, связавший Бессарабскую губернию и Румынию. По приглашению Департамента железных дорог мост проектировал знаменитый французский инженер Гюстав Эйфель.
 В окрестностях села Старые Радены находится государственный научно-исследовательский природный заповедник «Плаюл Фагулуй».

Известные уроженцы 

 Василаке, Василий Константинович (1928—2008) — молдавский писатель.
 Войшин-Мурдас-Жилинский, Леонид Паулинович (1861—1924) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Годя, Михай (род. 1974) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии.
 Гринберг, Хаим Исаакович (1889—1953) — еврейский публицист, лидер Социалистической Еврейской Рабочей партии «Поалей Цион» в США.
 Жданов, Александр Георгиевич (род. 1932) — советский и молдавский политический деятель, депутат Парламента Молдавии.
 Круссер, Александр Семёнович (1893—1919) — российский революционер и военачальник, член РСДРП(б) с 1913 года.
 Морарь, Виктор Александрович (Митрополит Викентий; род. 1953) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ташкентский и Узбекистанский.
 Одайник, Семён Елизарович (род. 1938) — молдавский художник-геральдист.
 Исрул-Аврум Португал (род. 1925) — хасидский цадик, сын Лейзер-Зисе Португала.
 Лейзер-Зисе Португал (1898—1982) — хасидский цадик, основатель скулянской династии.
 Райбург, Ян (род. 1952) — молдавский композитор-песенник, автор-исполнитель песен.
 Урсу, Дмитрий Павлович (род. 1936) — советский и украинский африканист, историк.
 Чобану, Виктор (род. 1984) — молдавский политик, председатель Христианско-демократической народной партии.
 Якир, Яков Иосифович (Янкл Якир, 1908—1980) — бессарабский еврейский писатель.

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР